Mercedes-Benz OM615/OM616/OM617/OM621 — рядный четырёхцилиндровый дизельный двигатель внутреннего сгорания, выпускавшийся компанией Mercedes-Benz с 1958 по 1995 год.

Впервые был представлен на автомобиле Mercedes-Benz W121. Мощность двигателя составляет порядка 50 л. с., объём — 1897 см3.

Также двигатель устанавливался на Force Gurkha.

История 

 1958 — появление двигателя OM 621.
 1968 — появление двигателя OM 615.
 1973 — появление двигателя OM 616.
 1974 — появление двигателя OM 617.

Продукция

OM621

Использование 

 Mercedes-Benz W121 190D (1956—1959).
 Mercedes-Benz W110 190D (1959—1965).
 Mercedes-Benz W110 190D (1965—1968).
 Unimog.
 Hanomag F20.

Технические характеристики

OM615/616

Использование 

 Mercedes-Benz W115 200D (1968—1976).
 Mercedes-Benz W115 220D (1968—1976).
 Mercedes-Benz W115 240D (1972—1976).
 Mercedes-Benz W123 200D (1976—1984).
 Mercedes-Benz W123 220D (1976—1980).
 Mercedes-Benz W123 240D (1976—1984).
 Mercedes-Benz W460 240GD (1979—1987).
 Mercedes-Benz L206 (1965—1977).
 Mercedes-Benz T1.
 Mercedes-Benz T2.
 Mercedes-Benz MB100.
 Mercedes-Benz Unimog.

Технические характеристики

Примечания 

Двигатели Mercedes-Benz
Двигатель внутреннего сгорания